Питър Макнамара () е бивш австралийски тенисист. По време на професионалната си кариера печели пет титли на сингъл и 19 на двойки. Достига най-доброто си класиране в световната ранглиста за мъже на 14 март 1983 г., когато заема 7 място. В кариерата си е печелил два пъти Уимбълдън и един път Откритото първенство на Австралия при двойките.

През 1982 г. печели наградата за най-добър играч на Асоциацията на професионалните тенисисти.

След приключване на състезателната си кариера Макнамара започва да работи като треньор. Понастоящем е треньор в академията „Муратгоглу“ в Париж. От 2010 г. подготвя българския тенисист Григор Димитров.

Титли на сингъл (5)

Титли на двойки (19)

Загубени финали на двойки (10)

Външни препратки 
 
 
  Списък с участия за Купа Дейвис

Австралийски тенисисти
Австралийски треньори по тенис
Родени в Мелбърн